Річки:
 Рокитна — притока Пруту
 Рокитна — притока Західного Бугу

Див. також 
 Рокитна Слобода
 Ракитна
 Рокитне
 Ракитне